Давид Назаретович Назарян (родился в Москве 15 марта в 1986 году) – российский челюстно-лицевой хирург, микрохирург, доктор медицинских наук. Широко известен выполненными им сложными и комплексными реконструктивными операциями челюстно-лицевой области. Впервые в мире обнаружил самостоятельное прикрепление отсеченных жевательных мышц к пересаженным реваскуляризированным костным трансплантатам для замещения дефектов челюстей и исследовал их потенциал действия на миографе К7 Miotronics.

Карьера 
В 2008 году После окончания ПМГМУ им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело» поступил в ординатуру, а затем и в аспирантуру в отделение черепно-челюстно-лицевой хирургии ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. В 2013 было присуждена степень кандидата медицинских наук по теме: «Хирургическое лечение пациентов с дефектами челюстей с последующим восстановлением жевательной функции». С 2013 по 2014 работал старшим научным сотрудником ПМГМУ им. И.М. Сеченова. C 2014 г.  по настоящее время: руководитель отделения челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии ФГБУ НМИЦО ФМБА России. В 2021 - защитил докторскую диссертацию на тему: «Персонализированный подход для устранения дефектов челюстно-лицевой области с применением свободных костных реваскуляризированных аутотрансплантатов». В ходе медицинской деятельности напечатал свыше 50 научных статей. Автор 6 патентов на изобретение. Автор учебника по обучению микрохирургии (издательство Springer, Германия)

Помимо этого, занимается организацией медицинских проектов. Является руководителем отделения челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, руководителем хирургического центра Бостонского института эстетической медицины, основателем имплантологического центра NKclinic. В 2017 г. организовал учебный центр по обучению микрохирургии. В настоящий момент занимается разработкой еще двух медицинских центров.

Направление деятельности 

 Устранение дефектов верхней, нижней челюстей микрохирургическими трансплантатами на сосудистой ножке с последующей реабилитацией на дентальных имплантатах. Применение 3D моделирования в микрохирургии
 Устранение тканей головы и шеи микрохирургическими лоскутами (подвздошный, малоберцовый, лучевой, торакодорсальный, височно-теменной, лопаточный трансплантаты на сосудистой ножке)
 Ортогнатическая хирургия
 Денто-альвеолярная хирургия
 Дентальная имплантология
 Научно-просветительская

Примечания 

Врачи России
Челюстно-лицевые хирурги